Бэнкс, Банкс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Бэнкс, Аарон (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Бэнкс, Азилия (род. 1991) — американская вокалистка, рэпер и автор песен.
 Бэнкс, Бриана (род. 1978) — американская фотомодель, порноактриса.
 Бэнкс, Венди (род. 1960) — валлийская и британская хоккеистка на траве.
 Бэнкс, Виктория (род. 1973) — канадская певица, кантри-музыкант.
 Бэнкс, Гордон (1937—2019) — английский футболист, вратарь.
 Бэнкс, Джек (1875—1947) — английский футболист, хавбек.
 Бэнкс, Джиллиан Роуз (BANKS, род. 1988) — американская певица, актриса.
 Бэнкс, Джозеф (1743—1820) — английский натуралист и ботаник, участник первого плавания Джеймса Кука в 1768—1771.
 Бэнкс, Джонатан (род. 1947) — американский актёр кино и телевидения.
 Бэнкс, Джонатон (род. 1982) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Бэнкс, Джун (род. 1969) — английская снукеристка.
 Бэнкс, Иэн (1954—2013) — шотландский писатель.
 Бэнкс, Кэссиди (род. 1993) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.
 Бэнкс, Лесли (1890—1952) — английский актёр.
 Бэнкс, Маркус (род. 1981) — американский профессиональный баскетболист, в настоящее время свободный агент.
 Бэнкс, Монти (1897—1950) — американский актёр, продюсер, сценарист, режиссёр.
 Бэнкс, Натан (1868—1953) — американский энтомолог.
 Бэнкс, Натаниэль (1816—1894) — американский военачальник, генерал-майор, участник Гражданской войны.
 Бэнкс, Питер (1947—2013) — гитарист рок-группы Yes.
 
 Бэнкс, Тайра (род. 1973) — американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая.
 Бэнкс, Томас (1735—1805) — английский скульптор.
 
 Бэнкс, Тони (род. 1950) — клавишник рок-группы Genesis.
 Бэнкс, Элизабет (род. 1974) — американская актриса, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Бэнкс, Элизабет (велогонщица) (род. 1990) — английская велогонщица.
 Бэнкс, Эрик (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Бэнкс, Эрни (1931—2015) — американский бейсболист.

См. также 
 Банкс
 Бэнкси

Примечания